Kholm peut désigner :

Toponyme 

 Kholm, ville de Pologne ;
 Kholm, ville de Russie.

Autre 
 Antoine de Krasny Kholm, saint orthodoxe du .